Die MSC Jade ist ein Containerschiff der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf. Sie ist das erste von zwölf Schiffen der Pegasus-Klasse und mit 19.437 TEU eines der größten Containerschiffe der Welt. Zum Zeitpunkt der Indienststellung war es das Containerschiff mit der höchsten nominalen Zahl an Containerstellplätzen. 2017 wurde sie von der MOL Triumph mit 20.170 TEU übertroffen.

Die MSC Jade wurde am 29. Oktober 2014 bei der Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering in Auftrag gegeben. Die Kiellegung erfolgte am 10. Dezember 2015 und der Stapellauf am 12. Februar 2016. Das Schiff wurde am 18. Mai 2016 an den Auftraggeber übergeben.

Siehe auch 
 Liste der größten Schiffe der Welt

Weblinks 

 

Containerschiff
Schiff (Liberia)
Motorschiff
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering